Lola 90 — болид Формулы-1 команды Larrousse, спроектированный под руководством Эрика Бродли и построенный компанией Lola Cars для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках 

Шасси Lola Формулы-1